Die Prva Crnogorska Liga 2017/18 war die zwölfte Spielzeit der höchsten montenegrinischen Fußballliga. Sie begann am 5. August 2017 und endete am 26. Mai 2018. Titelverteidiger war FK Budućnost Podgorica.

Der FK Sutjeska Nikšić wurde zum dritten Mal montenegrinischen Meister. Das Team stand bereits sechs Spieltage vor Saisonende als Meister fest und hatte zum Schluss 22 Punkte Vorsprung vor dem Vorjahresmeister FK Budućnost Podgorica.

Modus 
Die Liga wurde auf zehn Vereine reduziert. An 36 Spieltagen trat jedes Team vier Mal gegen jedes andere Team an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Der Achte und Neunte spielten eine Relegationsrunde, der Letzte stieg direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielte gegen den Dritten der zweiten Liga sowie der Zweite der zweiten Liga gegen den Neunten. Die Spiele fanden am 30. Mai und 3. Juni 2018 statt.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)
 Aktuelle Ergebnisse und Tabellen der Prva Crnogorska Liga

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18